Процедура Кэ́ли — Ди́ксона (процедура удвоения) — это итеративная процедура построения алгебр над полем (или над кольцом) с удвоением размерности на каждом шаге. Названа в честь Артура Кэли и Леонарда Диксона.

Эта процедура позволяет построить из действительных чисел последовательно их расширения: комплексные числа, кватернионы, октонионы, седенионы и т. д. 
Также используется в теореме Гурвица для нахождения всех нормированных алгебр с делением. Так, согласно данной теореме, действительные числа, комплексные числа, кватернионы и октонионы являются единственными нормированными алгебрами с делением (над полем действительных чисел).

Количество симметрий поля уменьшается при каждом применении процедуры Кэли — Диксона: сначала исчезает упорядоченность, затем коммутативность умножения, потом ассоциативность умножения и в итоге — альтернативность умножения (см. таблицу). Но при этом все алгебры сохраняют степенную ассоциативность умножения, а также по определению являются унитальными и их умножение дистрибутивно относительно сложения.

В более общем смысле процедура Кэли — Диксона переводит любую алгебру с инволюцией в другую алгебру с инволюцией в два раза большей размерности.

Общий случай 
Если для некоторых чисел  и  существуют понятия: умножения, сопряжённого числа и нормы числа как  (см. композиционная алгебра), то эти понятия можно ввести и для упорядоченных пар чисел :
  — закон умножения пар,

  — сопряжённая пара.

Свойства 
 (расширенная) норма упорядоченной пары:
  — равна нулю только при .

 Если исходная алгебра была ассоциативной алгеброй с делением, то (расширенное) деление  определяется как  или  — значит, из предыдущего свойства вытекает отсутствие делителей нуля.

 Если для чисел выполняется  это выполняется и для упорядоченных пар:

 Если исходная алгебра ассоциативна, то расширенная алгебра нормирована, поскольку:

В общем случае результат оказывается неассоциативной алгеброй.

Наследуемые 
Если исходная алгебра имеет единицу, то  — единица в расширенной алгебре.

Если в исходной алгебре всякий элемент вида  или  ассоциирует и коммутирует со всеми элементами, то такова же и расширенная алгебра. В частности, любой элемент порождает коммутативную *-алгебру, откуда следует свойство ассоциативности степеней.

Ослабляемые 
 Если исходная алгебра коммутативна и сопряжение тождественно, то расширенная алгебра коммутативна.
 Если исходная алгебра коммутативна и ассоциативна, то расширенная алгебра ассоциативна.
 Если исходная алгебра ассоциативна, и в исходной алгебре всякий элемент вида  или  коммутирует со всеми элементами, то расширенная алгебра альтернативна.

Можно проследить на примере чисел, как из поля  с тождественным сопряжением получается поле  (*-алгебра с нетривиальным сопряжением), откуда получается некоммутативная *-алгебра (тело) , откуда получается неассоциативная алгебра , но альтернативная и нормированная, так что без делителей нуля. Дальнейшие алгебры будут иметь делители нуля, т. к. умножение перестанет быть совместимо с нормой.

Приложения

Комплексные числа 
Процедура Кэли — Диксона соответствует определению комплексных чисел как упорядоченных пар вещественных чисел.

Кватернионы 
Произвольный кватернион   можно представить в виде  или, эквивалентно,  где  — комплексные числа, поскольку  выполняется как для комплексных чисел, так и для кватернионов, а . 

Возьмём ещё один кватернион  Перемножив и раскрыв скобки (т. к. умножение кватернионов ассоциативно), получим:

Поскольку  то, переставляя множители, получим:
 

Следовательно, кватернионы можно определять как выражения вида , удовлетворяющие вышеприведённой формуле умножения. Эта формула интересна тем, что она расширяет формулу умножения чисто комплексных чисел (т. е. кватернионов с ).

Обобщения 
Предыдущие формулы строят гиперкомплексные системы, когда «мнимая единица расширения» имеет квадрат, равный «−1». Но при создании пар квадрат новой «мнимой единицы» можно взять как «+1» или даже «0», а также изменить (расширенный) закон умножения пар (см. алгебра Клиффорда). Правда, тогда норму и сопряжения (разного вида) нужно строить более сложно, также могут возникать и нетривиальные делители нуля.

Примечания

Ссылки 
 
 HyperJeff Sketching the History of Hypercomplex Numbers 1996–2006
 И.Л. Кантор, А.С. Солодовников. Гиперкомплексные числа. — Москва, "Наука". — 1973.
 Е.А. Каратаев «Гиперкомплексные числа. Классификатор»

Гиперкомплексные числа
Алгебры над кольцами